Frits van Dongen (architect)
Frits van Dongen - Nederlandse hollywoodster Hein van der Niet.